Мэриленд:

 Мэриленд — штат Соединённых Штатов Америки.
 Республика Мэриленд — независимое государство в Африке, существовавшее в середине XIX века.
 Мэриленд — графство Либерии.
 Мэриленд — американский легкий бомбардировщик времен Второй мировой войны.
 Мэриленд — американский линкор времён Второй Мировой Войны.
 Мэриленд — место в Лондоне, в районе Стратфорд.
 Мэриленд — железнодорожная станция в Лондоне.